Валерий Егоров:
 Егоров, Валерий Андреевич (1945—2007) — советский хоккеист.
 Егоров, Валерий Павлович (1927—1971) — советский хозяйственный деятель, директор Северодонецкого химического комбината Луганской области, Герой Социалистического Труда.
 Егоров, Валерий Петрович (род.1956) — народный артист РФ (2009).